Sturegatan:
Sturegatan, Borås i Borås
 Sturegatan, Borlänge i Borlänge
Sturegatan, Falun i Falun
Sturegatan, Hedemora i Hedemora
Sturegatan, Helsingfors i Helsingfors
Sturegatan, Kumla i Kumla
Sturegatan, Stockholm i Stockholm
Sturegatan, Sundbyberg i Sundbyberg
Sturegatan, Örebro i Örebro